Příjmení Strong nese více různých osobností:

 Danny Strong (* 1974) – americký herec a scenárista
 Jeremy Strong (* 1978) – americký filmový, televizní a divadelní herec
 Mark Strong (* 1963) – britský herec
 Maurice F. Strong (1929–2015) – kanadský podnikatel a ropný magnát